Hevonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hevonsaari (ö i Varkaus), Norra Savolax, 
 Hevonsaari (ö i Kuopio), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar